Babar steht für:

 Held der Kinderbuchreihe Babar der Elefant
 Babar – Der Film, kanadisch-französischer Zeichentrickfilm (1989)
 Babar – König der Elefanten, kanadisch-deutsch-französischer Zeichentrickfilm (1998)

 Babar (Sprache), Untergruppe der malayo-polynesischen Sprachen
 Babar (Insel) in der Bandasee, Indonesien
 Babarinseln, Inselgruppe in der Bandasee, Indonesien
 BaBar-Experiment, Hochenergiephysik

Babar ist der Familienname folgender Personen:

 Gajanan Dharmshi Babar (* 1943), indischer Politiker
 Lalita Babar (* 1989), indische Leichtathletin
 Naseerullah Babar (1928–2011), pakistanischer Offizier und Politiker